Ditammari bezeichnet
 eine Ethnie in Benin und Togo, siehe Tammari
 eine Gur-Sprache, siehe Ditammari (Sprache)